Facklan kan syfta på:

Facklan (biograf, Göteborg) – en före detta biograf i Göteborg (1944–1961)
Facklan (biograf, Stockholm) – en före detta biograf i Stockholm (1911–1973)
Facklan – en superhjälte från DC Comics, se Firestorm
Facklan (bok) – en bok av Marion Zimmer Bradley, originaltitel The Firebrand
Facklan – namnet på en amerikansk socialistisk tidning på svenska mellan 1921 och 1922